Матюк — белорусская и украинская фамилия.
 Матюк, Арсентий Васильевич — рядовой, Герой Советского Союза.
 Матюк, Николай Захарович — доктор технических наук, Герой Социалистического Труда